Конхі́т (; ; ) — мінерал, пластинчастий арагоніт, який зустрічається в черепашках нижчих організмів, де утворює перламутровий шар і(або) частину скелета.

Див. також 
 Список мінералів
 Арагоніт

Примітки

Література

Посилання 
 http://www.mindat.org/min-10085.html 

Карбонати (мінерали)